

Patronyme

 Andrée Brunin (1937-1993), poète français.
 Jean-Luc Brunin (1951-), évêque catholique français.
 Léon Brunin (1861-1949), peintre belge.